Port-Louis – miejscowość we Francji
 Port-Louis – miejscowość na Gwadelupie

Zobacz też 
 Port Louis